The Offspring — banda estadunidense de punk rock
The Offspring (álbum) — álbum de estúdio da banda homônima
"The Offspring" (Star Trek: The Next Generation) — episódio da série de ficção científica estadunidense Star Trek: The Next Generation
Anaconda 3 ou ''Anaconda 3: Offspring — telefilme estadunidense de terror
Offspring (série de televisão) — série de televisão australiana

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema